Алексис Аджинса (; род. 6 мая 1988 года в Сент-Этьене, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Аджинса был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2008 года командой «Шарлотт Бобкэтс».

29 октября 2009 года «Бобкэтс» воспользовались опцией в контракте Алексиса и продлили контракт с ним до 2011 года.

30 ноября 2009 года он был отправлен в фарм-клуб «Бобкэтс» — «Мэн Ред Клоз» из Ди-Лиги. 2 февраля 2010 года был отозван обратно.

13 июля 2010 года Аджинса вместе с Тайсоном Чендлером был обменян в «Даллас Маверикс» на Эрика Дампьера,  и , плюс доплата. 27 декабря 2010 года Алексис сделал свой первый успешный трёхочковый бросок.

24 января 2011 года перешёл в «Торонто Рэпторс».

Во время локаута НБА 2011 года, Аджинса подписал контракт с клубом чемпионата Франции «». В декабре 2011 года он подписал контракт с другим клубом Pro А «Страсбуром».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алексис Аджинка на сайте draftexpress.com

Баскетболисты Франции
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Франции по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу